Сітора (футбольний клуб, Бухара) — професійний узбецький футбольний клуб з міста Бухара
 Сітора (футбольний клуб, Душанбе) — професійний таджицький футбольний клуб з міста Душанбе